Појам Олег Макаров може да се односи на:
 Олег Макаров (космонаут),
 Олег Макаров (уметничко клизање),